Luis de Lorena (en francés, Louis de Lorraine; Lunéville, 28 de enero de 1704-ibidem, 10 de mayo de 1711) fue hijo del duque Leopoldo I de Lorena y de Isabel Carlota de Borbón-Orleans, y heredero al trono del Ducado de Lorena. Se convirtió en el príncipe heredero desde su nacimiento en 1704, pero murió debido a una epidemia de viruela en 1711, a la edad de 7 años.

Primeros años 
Luis nació en el castillo de Lunéville, hijo del duque Leopoldo I de Lorena y de Isabel Carlota de Borbón-Orleans.

Luis fue el quinto vástago, pero el segundo hijo nacido a sus padres. Además, fue el segundo de los cuatro herederos de su padre: su hermano mayor, el príncipe Leopoldo, duque de Bar (1699-1700), que murió a los de ocho meses; su hermano menor, Leopoldo Clemente (1707-1723), murió a los 16 años de edad; y su hermano menor, Francisco Esteban, vivió hasta la edad adulta, se convirtió en el duque de Lorena, y también, por unión, se convirtió en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y fundó la Casa de Habsburgo-Lorena. 

Poco después de su nacimiento, el joven príncipe fue bautizado como católico en el castillo de Lunéville.

Muerte 
Una epidemia de viruela se propagó por Europa en la primavera de 1711. Ya había matado a Luis, el gran delfín, y al emperador José I. Por desgracia, en contra de todos los esfuerzos, la princesa Isabel Carlota, la hermana mayor de Luis, contrajo la viruela y murió el 4 de mayo. Antes de esto, ella pasó la enfermedad a Luis y a la princesa María Gabriela. Luis murió el 10 de mayo y María Gabriela murió al día siguiente. A la muerte de Luis, su hermano menor, Leopoldo Clemente, se convirtió en el heredero, pero él también murió de viruela en 1723, a la edad de dieciséis años.

Ancestros

Referencias 

Casa de Lorena
Nobles de Francia del siglo XVIII
Niños fallecidos
Fallecidos por viruela